Maramureș puede hacer referencia a:

 Maramureș – una región histórica en Rumania.
 Maramureș – un distrito administrativo de Rumania.
 Maramureș – comitatus en Reino de Hungría.